Украинское общество историков науки — всеукраинская профессиональная общественная организация историков науки, техники и образования, имеющая статус комитета при Президиуме Национальной академии наук Украины.

Главная цель Общества — проведение историко-научных исследований, популяризация историко-научных знаний, деятельность по сохранению историко-научного наследия, привлечение к выполнению этих задач широких кругов учёных, специалистов и преподавателей.

Базовой организацией Общества является Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки (ЦИПИН) им. Г. М. Доброва НАН Украины.

Совместно с Центром Общество издаёт ежегодник «Очерки истории естествознания и техники», проводит многочисленные конференции по истории науки и техники.

Председателем Общества с 1993 г. является заведующий отделом истории науки и техники ЦИПИН им. Г. М. Доброва, доктор физико-математических наук, профессор Ю. А. Храмов.

Адрес Общества: 01001, Киев, ул. М. Грушевского, 4, комн. 627, тел.: 279-15-30.

Ссылки 
 Страница на сайте Президиума НАН Украины
 Сайт ЦИПИН им. Г. М. Доброва НАН Украины
 Сайт Отдела истории науки и техники

Общественные организации Украины
История науки
Наука на Украине